Fedi steht für:

 Pio Fedi (1815–1892), italienischer Bildhauer und Kupferstecher
 Federweißer, Traubenmost, der gerade angefangen hat zu gären